Buniasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Buniasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 106,72), Jawa Barat, 
 Desa Buniasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 108,13), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar